Robakia är ett släkte av svampar. Robakia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Robakia